Louroux vient du latin , « oratoire, petite chapelle » (du latin , « prier »).

Toponymie 
Il existe plusieurs communes ou anciennes communes françaises dont le nom contient le terme Louroux :
 Le Louroux, commune située dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Le Louroux-Béconnais, ancienne commune située en Maine-et-Loire ;
 Louroux-Bourbonnais, commune située dans le département de l'Allier ;
 Louroux-de-Beaune, commune située dans le département de l'Allier ;
 Louroux-de-Bouble, commune située dans le département de l'Allier ;
 Louroux-Hodement, ancienne commune située dans le département de l'Allier.

Autres lieux 
 L'abbaye de Louroux, ancienne abbaye cistercienne située sur la commune de Vernantes, en Maine-et-Loire ;
 L'aérodrome de Tours - Le Louroux, aérodrome établi sur la commune du Louroux ;
 Le canton du Louroux-Béconnais, ancienne division administrative faisant partie du département de Maine-et-Loire ;
 La nécropole de Louroux, cimetière d'époque gallo-romaine localisé sur la commune de Saint-Priest, dans le département de la Creuse ;
 Le prieuré du Louroux, prieuré fortifié située sur la commune du Louroux.

Voir aussi 
 Le Lourrou, un cours d'eau évoluant au sein du département des Pyrénées-Atlantiques.

Notes et références 

Homonymie de toponyme